Бэтмен возвращается (Batman Returns) — американский художественный фильм 1992 года о супергерое Бэтмене.

Компьютерные игры 
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная Aspect в 1992 году для платформ Sega Master System и Sega Game Gear.
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная Atari в 1992 году для платформы Atari Lynx.
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная Malibu Interactive в 1992 году для платформ Sega Mega Drive и Sega CD.
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная Spirit of Discovery в 1993 году для платформы DOS.
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная GameTek UK в 1992 году для платформы Amiga.
 Batman Returns — компьютерная игра, разработанная Konami в 1993 году для платформ NES и SNES.